Příjmení Orság nosí více významných osobností:

 Jiří Orság (* 1989) – český sportovec vzpěrač
 Petr Orság (1963) (* 1963) – český elektrotechnik a vysokoškolský pedagog
 Petr Orság (1971) (* 1971) – český historik, bohemista, novinář a vysokoškolský pedagog